Протоиере́й ( — «первосвященник»; от  — «первый», и  — «священник») — сан, даваемый лицу белого духовенства как награда в Русской православной церкви и иных Православных церквях.

Описание 
Протоиерей — («первый») старший иерей (официальное название православного священника). До появления термина «протоиерей» обиходным названием старшего православного священника в России было «протопоп» (от  — «первый» +  — «отец»).

Протоиерей обычно является настоятелем храма, но может быть и обычным клириком. Посвящение в протоиерея совершает архиерей через чин хиротесии.

В Московском патриархате возведение в сан протоиерея, по «Положению о наградах Русской Православной Церкви», принятому на Архиерейском соборе 2017 года, производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения правом ношения наперсного креста с украшениями. Продолжительность служения в сане пресвитера должна составлять не менее 25 лет.

В торжественной или официальной речи к протоиерею принято обращаться «Ваше Высокопреподобие». В то же время использование эпитета «преподобный» («высокопреподобный») в обращении к представителю белого духовенства является католической традицией. Бытовавшее ранее обращение к протоиерею носило форму «Ваше Высокоблагословение» и на начало XXI века практически не употребляется.

На богослужениях священники (иереи, протоиереи, иеромонахи) поверх подрясника и рясы надевают поручи, фелонь (ризу) и епитрахиль.

За особые заслуги перед Церковью протоиерею может быть даровано право ношения митры. Такой протоиерей называется митрофо́рным.

В Русской православной церкви за исключительные заслуги, вне зависимости от продолжения служения в священном сане, по решению патриарха, митрофорного протоиерея могут возвести в сан протопресвитера.

В чёрном духовенстве протоиерею соответствует игумен, а митрофорному протоиерею — архимандрит.

См. также 
 Протопоп
 Настоятель
 Иерей
 Награды РПЦ

Примечания

Литература 

 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. — М.: Рус. яз., 2000. — Т. 3. — С. 394. — ISBN 5-200-02794-2.

Ссылки 
 Протоиерей // Энциклопедический словарь Гранат.